Patrick Dwyer (né en 1940), joueur de rugby à XV irlandais ;
Patrick Dwyer (né en 1977), un athlète australien ;
Patrick Dwyer (né en 1983), un joueur de hockey sur glace américain.